В Военно-воздушных силах СССР существовало две 1-х гвардейских бомбардировочных авиационных дивизии:

 1-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия;
 1-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия (1956);

История наименований 
 1-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия сформирована присвоением 18 марта 1943 года звания «гвардейской» 263-й бомбардировочной авиационной дивизии. 20 января 1949 года переименована в 164-ю гвардейскую бомбардировочную авиационную дивизию. В марте 1960 года расформирована.

 1-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия (1956) сформирована в апреле 1956 года переформированием 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии. В 1957 году переформирована в 1-ю гвардейскую истребительно-бомбардировочную авиационную дивизию, в 1976 году - в 1-ю гвардейскую авиационную дивизию истребителей-бомбардировщиков, в июле 1989 года - в 1-ю гвардейскую бомбардировочную авиационную дивизию, в 1993 году - в 1-ю гвардейскую смешанную авиационную дивизию.